Lishu ist mehrdeutig. Es bezeichnet:

den Kreis Lishu (梨树县/梨樹縣) der bezirksfreien Stadt Siping im westlichen Teil der nordostchinesischen Provinz Jilin, siehe Lishu (Siping);
den Stadtbezirk Lishu (梨树区) der bezirksfreien Stadt Jixi in der nordostchinesischen Provinz Heilongjiang, siehe Lishu (Jixi);
die Großgemeinde Lishu (梨树镇) im Kreis Lishu in der chinesischen Provinz Jilin, siehe Lishu (Lishu);
die Großgemeinde Lishu (梨树镇) im Stadtbezirk Qixingguan in der chinesischen Provinz Guizhou, siehe Lishu (Qixingguan);
die Großgemeinde Lishu (黎曙镇) im Kreis Santai in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Lishu (Santai);
die Gemeinde Lishu (梨树乡) im Kreis Huanan in der chinesischen Provinz Heilongjiang, siehe Lishu (Huanan);
die Gemeinde Lishu (梨树乡) in der kreisfreien Stadt Wanyuan in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Lishu (Wanyuan);
die Gemeinde Lishu (梨树乡) in der Stadtbezirk Wanzhou von Chongqing, China, siehe Lishu (Wanzhou);
 die chinesische Kanzleischrift (隸書).